FBI puede referirse a:

 FBI son las siglas de  Federal Bureau of Investigations (Departamento Federal de Investigaciones), la principal rama de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
 Full Blooded Italians, stable de lucha libre profesional.
 The F.B.I., serie de televisión protagonizada por Efrem Zimbalist Jr.
 Aventuras del FBI, cuaderno de aventuras de los dibujantes Luis Bermejo, Carrillo y Manuel López Blanco, publicado por la editorial Rollan entre 1951 y 1961.
 Querido FBI, canción del grupo de rap alternativo Calle 13.
 FBI: Frikis Buscan Incordiar, película española de 2004 dirigida, producida, escrita y protagonizada por Javier Cárdenas.
FBI (serie de televisión), serie basada en FBI.